

Фільми 
 «Темний кристал» — фентезійний пригодницький фільм 1982 року.
 «Темний кристал: Доба опору» — фентезійний пригодницький телевізійний серіал 2019 року, приквел фільму.

Книги 
 «Світ Темного кристалу» — книга, випущена 1982 року разом з однойменним фільмом.

Комікси 
 «Сила Темного кристалу» — обмежена серія коміксів 2017—2018 років.
 «Під Темним кристалом» — серія коміксів 2018—2019 років.
 «Легенди Темного кристалу» — манга, що випускалася протягом 2007—2010 років.

Відеоігри 
 Темний кристал (відеогра) — відеогра 1983 року на основі однойменного фільму.

Темний кристал